Комацу:
 Комацу — город в префектуре Исикава, Япония.
 Комацу, Сакё (настоящее имя Минору Комацу; 1931—2011) — японский писатель-фантаст.
 Komatsu Limited — японская машиностроительная компания.